Футбольный тренер года в Германии () — ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему тренер Германии. Лауреат премии выбирается членами союза немецких спортивных журналистов и журналом kicker. Первым победителем опроса стал Клаус Топмёллер в 2002 году.

Лауреаты

Примечания 

Футбольные награды
Футбол в Германии